An den Qualifikationsrunden im Einzel für die Coupe Banque Nationale présentée par Vidéotron 2015 nahmen 24 Spielerinnen teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in der Stadt Québec